New Bloomfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Bloomfield (Missouri)
 New Bloomfield (Pennsylvania)